Best of Enemies – film del 1933 diretto da Rian James
Best of Enemies –  documentario del 2015 diretto da Robert Gordon, Morgan Neville
The Best of Enemies – film del 1915 diretto da Frank Griffin
Migliori nemici (The Best of Enemies) – film del 2019 diretto da Robin Bissell